Алекса́ндр Петухо́в:
 
 Петухов, Александр Анатольевич (род. 1985) — казахстанский футболист.
 Петухов, Александр Иосифович (1886—1918) — революционер, большевик, борец за установление Советской власти в Сибири.
 Петухов, Александр Прохорович (1917—1991) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Петухов, Александр Ульянович (1914—1974) — первый секретарь Брянского обкома КПСС.